Сатыбалдин — казахская фамилия.

 Сатыбалдин, Азимхан Абилкаирович (род. 1959) — казахстанский учёный-экономист, академик Национальной академии наук Казахстана (2003).
 Сатыбалдин, Капан (1917—1963) — советский казахский писатель, драматург, публицист.
 Сатыбалдин, Сагындык Сатыбалдиевич (род. 1937) — казахстанский учёный-экономист, академик Национальной академии наук Казахстана (2004).